Szent Sulpicius Severus, ókeresztény íróról számos települést és templomot nevezek el:
Települések
 Franciaország
Saint-Sulpice, település Ain megyében
Saint-Sulpice, település Haute-Saône megyében
Saint-Sulpice, település Lot megyében
Saint-Sulpice, település Maine-et-Loire megyében
Saint-Sulpice, település Mayenne megyében
Saint-Sulpice, település Nièvre megyében
Saint-Sulpice, település Oise megyében
Saint-Sulpice, település Puy-de-Dôme megyében
Saint-Sulpice, település Savoie megyében
Saint-Sulpice, település Tarn megyében
Saint-Sulpice, Párizs egyik metróállomása

 Kanada
Saint-Sulpice, település Québec tartományban

 Svájc
Saint-Sulpice, település Neuchâtel kantonban
Saint-Sulpice, település Vaud kantonban

Lásd még
Saint-Sulpice-templom